Millfield – miejscowość w Cessnock, Nowa Południowa Walia (Australia)
 Millfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire, w dystrykcie Peterborough
 Millfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w dystrykcie Blaby
 Millfield – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Millfield – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire
 Millfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear